Succes verzekerd (televisieprogramma), een spelprogramma van RTL 4
 Succes verzekerd (album), een stripalbum van Henk Kuipers in de reeks Franka
 Succes verzekerd (verhaal), een verhaal van Isaac Asimov uit De totale robot
 een aflevering van de televisieserie Flodder; zie Lijst van afleveringen van Flodder (seizoen 1)